Гусари — важкоозброєна кавалерія (кіннота) в угорській, польській, російській та деяких інших арміях в XVI — поч. ХХ століття, первісно гусари часто були вихідцями з Балкан.
 Крилаті гусари — військові формування Речі Посполитої.
 Цісарсько-королівські гусари — гусари Збройних Сил Австро-Угорщини.

Топоніми:
 Гусари — село в Дубенському районі Рівненської області України.
 Гусари — присілок в Уйському районі Челябінської області Російської Федерації.

Мистецтво:
 «Гусари» — французька кінокомедія 1955 року.

Див. також 
 Гусар (значення)